У́лица Маяко́вского — одна из центральных улиц города Рязани.

История 
Раньше улица Маяковского состояла из целых трёх улиц — Хлебной, Липецкой и Курганской. Самой древней частью является Хлебная. Эта часть улицы известна с XVIII века. Она застроена купеческими особняками. Липецкая и Курганская  образовались позже и застраивались купеческими каменными и деревянными одноэтажными и двухэтажными домами. При советской власти улицы объединили в одну и в 1940 году назвали Маяковской в честь десятой годовщины смерти В. В. Маяковского.

Основные сооружения 

 Храм во имя Св. великомученицы Екатерины.
 Мальшинская богадельня.
 Центральный рынок
 Стадион Спартак
 РязГМУ, химический корпус

Транспорт

Галерея 

Улицы Рязани

Примыкающие улицы 
К улице Маяковского примыкают: ул. Сенная, пл. Ленина, ул. Краснорядская, ул. Кудрявцева, ул. Пролетарская, ул. Спартаковская, ул. Свободы, ул. Есенина, проезд Машиностроителей, ул. Колхозная, ул. Новая.

См. также 

 Площадь Ленина
 Улица Есенина
 Улица Свободы